Niemcy:
 Kleistpark – stacja metra w Berlinie
 Kleistpark – park we Frankfurcie nad Odrą

Zobacz też:
 Haus am Kleistpark
 Heinrich-von-Kleist-Park